3-й выпуск  Тур Абу Даби — шоссейной многодневной велогонки по дорогам ОАЭ. Гонка прошла с 23 по 26 февраля 2017 года и впервые рамках Мирового тура UCI 2017 (категория 2.UWT).

Участники 
Согласно новым правилам UCI, участие всех команд мирового тура в каждой из гонок, впервые вошедших в его календарь в 2017 году не было обязательным. Организаторам достаточно было пригласить не меньше 10 команд для возможности сохранения гонки в календаре Мирового тура UCI. Так как, к числу этих гонок относился и Тур Абу Даби, то на гонку приехали 16 из 18 команд, выступающих в мировом туре. Отказались команды  и .  Также организаторами были предоставлены 4 специальных приглашения (уайлд-кард) для профессиональных континентальных команд, в числе которых была российская команда .

Маршрут 
Полный маршрут был опубликован 24 января 2017 года.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Очки Мирового тура

Система начисления очков 
Итоговая генеральная классификация

Этапы

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Спорт в ОАЭ в 2017 году
Февраль 2017 года